Трка на 400 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 17., 20. и 22. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. није бранила Салва Ајд Насер са Бахреина.

Земље учеснице 
Учествовале су 43 атлетичарке из 29 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 400 м за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године у 12:00 (1), 12:08 (2), 12:16 (3), 12:24 (4), 12:32 (5) и 12:40 (6) по локалном времену. У квалификацијама су учествовале 43 атлетичарке, подељене у 6 групе. У финале су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 20. јула 2022. године у 18:45 (1), 18:53 (2) и 19:01 (3) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 22. јула 2022. године у 19:15 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 400 метара на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном